Der Skybet World Grand Prix 2009 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 5. bis zum 11. Oktober 2009 zum zwölften Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum neunten Mal das Citywest Hotel in Dublin.

Titelverteidiger war Phil Taylor, der das Turnier erneut, zum insgesamt neunten Mal, gewinnen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 3 sets. Im Finale ein best of 11 sets.
Jedes leg wurde im 501-double-in-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Insgesamt wurden £ 350.000 an Preisgeldern ausgeschüttet und damit £ 100.000 mehr als im Vorjahr. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Qualifikation 
Für den World Grand Prix 2009 waren folgende Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit, von denen die 8 Erstplatzierten gesetzt waren
 Die 12 erstplatzierten Spieler der PDPA Players Championship Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt waren
 Die 4 bestplatzierten Spieler der PDPA Players Championship Order of Merit aus Irland und Nordirland, die keine der beiden vorgenannten Kriterien erfüllten und bei mindestens sechs Players Championships Turnieren teilgenommen hatten

Top 16 PDC Order of Merit
  Phil Taylor
  James Wade
  Raymond van Barneveld
  John Part
  Terry Jenkins
  Ronnie Baxter
  Mervyn King
  Adrian Lewis
  Colin Lloyd
  Dennis Priestley
  Alan Tabern
  Colin Osborne
  Mark Walsh
  Wayne Mardle
  Kevin Painter
  Andy Hamilton

Top 14 Players Championship Order of Merit
  Gary Anderson
  Robert Thornton
  Jamie Caven
  Steve Beaton
  Wayne Jones
  Andy Smith
  Vincent van der Voort
  Mark Dudbridge
  Michael van Gerwen
  Paul Nicholson
  Wes Newton
  Denis Ovens

Top 4 Irland / Nordirland
  Brendan Dolan
  John MaGowan
  Mick McGowan
  Jason Barry

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Turnierverlauf auf dartn.de

Einzelnachweise 

2009
Dartveranstaltung 2009
Dartwettbewerb in Dublin